Municipio de Thornbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Thornbury (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Thornbury (condado de Delaware, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.